

Pessoas
Timothy Leary

Localidades
Leary (Geórgia)
Leary (Texas)

Desambiguação